Ecce homo steht für:
 Ecce homo, ein christliches Zitat und Motiv in der Kunst – siehe dort zu Werken mit diesem Titel
 Ecce homo (Nietzsche), autobiographische Schrift von Friedrich Nietzsche

Ecce Homo steht für:
 Ecce Homo (Bergrennen), Motorsport-Veranstaltung bei Šternberk, Tschechien
 Ecce Homo SZ, zur Gemeinde Sattel gehörender Weiler im Kanton Schwyz
 das Theaterhaus Ecce Homo in Bochum

Siehe auch:
 Ecce-Homo-Basilika (Jerusalem)
 Ecce-Homo-Bogen (Jerusalem)
 Ecce-Homo-Kapelle (Niederraunau)